El Puntal puede referirse a:

 El Puntal (Almería), localidad del municipio de Sorbas, en la provincia de Almería, España.
 El Puntal (Granada), localidad del municipio de El Padul, en la provincia de Granada, España.
 El Puntal (La Coruña), localidad del municipio de Valdoviño, en la provincia de La Coruña, España.
 El Puntal (Murcia), localidad del municipio de Murcia, en la provincia de Murcia, España.
 El Puntal de la FNAC, creación gráfica realizada por el ilustrador HOMS que recoge la bibliografía de seis autores literarios españoles.
 Playa de El Puntal, playa del municipio de Ribamontán al Mar, en la provincia de Cantabria, España.
 Playa del Puntal (Asturias), playa del municipio de Villaviciosa, en la provincia de Asturias, España.
 Puntal de Sierra Alhamilla, montaña de Sierra Alhamilla, en la provincia de Almería, España.
 Yacimiento arqueológico de El Puntal, yacimiento arqueológico del municipio de Salinas, en la provincia de Alicante, España.